El término Bandera de Córdoba puede referirse a:

 la bandera de Córdoba, provincia de la República Argentina;
 la bandera de Córdoba, provincia del Reino de España;
 la bandera de Córdoba, ciudad española, capital de la provincia homónima;
 la bandera de Córdoba, departamento de Colombia;
 la bandera de Córdoba, municipio del departamento de Bolívar, Colombia;
 la bandera de Córdoba, municipio del departamento de Quindío, Colombia;
 la bandera de Córdoba, municipio del departamento de Nariño, Colombia.